INS „Romat” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Romat” – kuter rakietowy typu Saar 4 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1974-1979, sprzedany Chile, gdzie służy jako „Casma”
 „Romat” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z końca XX wieku, w służbie od 1981 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów